Bűnvadászok (I due superpiedi quasi piatti), 1977-ben bemutatott olasz bűnügyi vígjáték, Enzo Barboni rendezésében
Bűnvadászok (Il pentito), 1985-ben bemutatott olasz bűnügyi filmdráma, Pasquale Squitieri rendezésében
Bűnvadászok (Bodies of Evidence), 1992 és 1993 között futó amerikai bűnügyi drámasorozat